Harald Magnusson i olika stavningsvarianter kan syfta på
Harald Gille, född omkring 1103, mördad 14 december 1136, var kung av Norge från 1130.
Harald Magnusson (Staffanssönernas ätt) (född omkring 1350), väpnare i Opplunda, också omnämnd som Harald Magnusson (två sparrar).